unifikacja (logika)
 unifikacja (fizyka)
 unifikacja (informatyka)
 unifikacja (maszynoznawstwo)
 unifikacja prawa w Polsce